Synergist (von altgriechisch synergeín „zusammenarbeiten“) steht für:
 Synergist (Muskel), unterstützt die Aktivität eines anderen Muskels
 Synergist (Pharmakologie), Wirkstoff, der die Wirkung eines oder mehrerer anderer Stoffe verstärkt
 Anhänger der christlichen Theologie des Synergismus, siehe Synergie #Religion

Siehe auch: